Templeuve est un village faisant partie de la commune de Tournai.
 Templeuve-en-Pévèle est une commune française, située dans le département du Nord et la région Hauts-de-France